Maillet (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Maillet (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym